Ghosts może odnosić się do:
 Ghosts – singiel Michaela Jacksona z albumu Blood on the Dance Floor.
 Michael Jackson’s Ghosts – krótkometrażowy film Stana Winstona.
 Ghosts – album Alberta Aylera
 Ghosts – album Siobhán Donaghy
 Ghosts I-IV – album Nine Inch Nails z 2008 roku.
 Ghosts – album Rage